A-2 Hrvatska -košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 1999./2000. Ligu je činilo 12 klubova, a prvakom je postala momčad "Hermes Analitica" iz Zagreba, koja se plasirala u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 A-1 liga 1999./2000.
 B-1 liga 1999./2000.
 Kup Krešimira Ćosića 1999./2000.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 selcom.hr/bjlist, "Novi Bjelovarec", br. 16-17, A2 LIGA KOŠARKAŠA - OPROŠTAJNA POBJEDA , objavljeno 20. travnja 2000., preuzeto 19. studenog 2019. 
 eurobasket.com, A-2 liga 1999./2000. pristupljeno 28. rujna 2013.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.
  

1999-2000
1999-2000
m-2-A-2